

Geografia
 Béke, noto anche come Mierovo – comune della Slovacchia facente parte del distretto di Dunajská Streda

Persone
 Charles Tilstone Beke – viaggiatore e geografo britannico
 Wouter Beke – politico belga
 Zoltán Beke – calciatore rumeno

Altro
 BEKE (Bantu Educational Kinema Experiment) – progetto nelle colonie britanniche in Africa nella metà degli anni trenta
 Béké – denominazione creola dei primi coloni europei